Войтковский — фамилия:

 Войтковский, Василий Миронович (1823—1904) — русский церковный деятель, богослов.
 Войтковский, Иосиф Карлович (род. 1920) — советский военный, полный кавалер Ордена Славы.